Are může být:

 Are – městečko v Estonsku
 Are (obec) – samosprávná obec, zahrnující městečko Are a několik okolních sídel
 Are (jazyk) – austronéský jazyk z Nové Guineje
 Slovo „are“ v angličtině ve významu „jsou“ se vyskytuje v řadě používaných citátů a názvů
 ARE – mezinárodní kód podle ISO 3166-1 pro Spojené arabské emiráty
 Egyptská arabská republika

Související články 
 Åre (rozcestník)